Solemyidae är en familj av musslor. Solemyidae ingår i ordningen Solemyoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Solemyidae 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Solemyidae